Кулен Белый (, , умер в ) — король Альбы (Шотландии) (967—971), сын короля Индульфа.

Биография 
Кулен захватил шотландский престол, убив в 967 году своего родственника Дуффа. Хронисты характеризуют Кулена как бестолкового правителя и развратника. В 971 году он силой овладел дочерью короля Стратклайда Амдарха. Разгневанный отец застал Кулена и его брата Эохада в Ибандонии и сжёг замок, в котором те пировали. Оба брата сгорели заживо.

Литература

Ссылки 
 

Династия Макальпин
Короли Шотландии X века
Монархи, убитые в X веке